Vili Črv (ur. 19 lutego 1999 w Kranjskiej Gorze) – słoweński biegacz narciarski, olimpijczyk z Pekinu 2022.

Mieszka w Kranjskiej Gorze.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1999